Чубой может означать:

Топонимы 

 Чубой — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.
 Жон Чубой — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.

См. также 

 Чубойка — река в Балезинском районе Удмуртии.